

515001–515100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 515001 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 515002 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 515003 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 515004 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 515005 || || 28 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 515006 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 515007 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 515008 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 515009 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#FFC2E0
| 515010 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 515011 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 515012 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#FA8072
| 515013 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 515014 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 515015 || || 31 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 515016 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 515017 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 515018 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 515019 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 515020 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 515021 || || 20 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 515022 || || 19 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 515023 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 515024 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#fefefe
| 515025 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 515026 || || 19 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 515027 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 515028 || || 15 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 515029 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#FA8072
| 515030 || || 28 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 515031 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 515032 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 515033 || || 20 de setembre de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 515034 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 515035 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 515036 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 515037 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 515038 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 515039 || || 25 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 515040 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#FA8072
| 515041 || || 11 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 515042 || || 21 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 515043 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 515044 || || 14 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 515045 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 515046 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 515047 || || 12 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 515048 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#FFC2E0
| 515049 || || 17 de març de 2010 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 515050 || || 25 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 515051 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 515052 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 515053 || || 5 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 515054 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 515055 || || 4 de maig de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 515056 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 515057 || || 13 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 515058 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 515059 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 515060 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 515061 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 515062 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 515063 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 515064 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 515065 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 515066 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 515067 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 515068 || || 13 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 515069 || || 20 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 515070 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 515071 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 515072 || || 23 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 515073 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 515074 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 515075 || || 9 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 515076 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 515077 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 515078 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 515079 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 515080 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 515081 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#FFC2E0
| 515082 || || 25 d'octubre de 1981 || Palomar || S. J. Bus || AMO ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 515083 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 515084 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 515085 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 515086 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 515087 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 515088 || || 1 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 515089 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 515090 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 515091 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 515092 || || 28 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 515093 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 515094 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 515095 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 515096 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 515097 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 515098 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 515099 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 515100 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

515101–515200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 515101 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 515102 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 515103 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 515104 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 515105 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 515106 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 515107 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 515108 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 515109 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 515110 || || 17 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 515111 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 515112 || || 9 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 515113 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 515114 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 515115 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 515116 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 515117 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 515118 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 515119 || || 26 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 515120 || || 7 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 515121 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 515122 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 515123 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 515124 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 515125 || || 18 d'agost de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 515126 || || 4 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 515127 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 515128 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 515129 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 515130 || || 14 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 515131 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 515132 || || 22 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 515133 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 515134 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 515135 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#FA8072
| 515136 || || 9 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 515137 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 515138 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 515139 || || 31 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 515140 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 515141 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 515142 || || 25 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 515143 || || 27 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 515144 || || 26 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 515145 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 515146 || || 30 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 515147 || || 8 de maig de 2011 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 515148 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 515149 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 515150 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 515151 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 515152 || || 26 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 515153 || || 12 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 515154 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#C2FFFF
| 515155 || || 27 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 515156 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 515157 || || 24 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 515158 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 515159 || || 10 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 515160 || || 10 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 515161 || || 23 d'agost de 2011 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 515162 || || 22 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 515163 || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 515164 || || 21 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 515165 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 515166 || || 29 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 515167 || || 25 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 515168 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 515169 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 515170 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 515171 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 515172 || || 6 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 515173 || || 9 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 515174 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 515175 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 515176 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 515177 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 515178 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 515179 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 515180 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 515181 || || 28 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 515182 || || 9 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 515183 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 515184 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 515185 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 515186 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 515187 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 515188 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 515189 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#FA8072
| 515190 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 515191 || || 25 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 515192 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 515193 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 515194 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 515195 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 515196 || || 30 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 515197 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 515198 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 515199 || || 4 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 515200 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

515201–515300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 515201 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 515202 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 515203 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 515204 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 515205 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 515206 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 515207 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 515208 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 515209 || || 16 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 515210 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 515211 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 515212 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 515213 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 515214 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 515215 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 515216 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 515217 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 515218 || || 25 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 515219 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 515220 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 515221 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 515222 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 515223 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 515224 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 515225 || || 27 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 515226 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 515227 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 515228 || || 25 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 515229 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 515230 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 515231 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 515232 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 515233 || || 14 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 515234 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 515235 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 515236 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 515237 || || 23 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 515238 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 515239 || || 23 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 515240 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 515241 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 515242 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 515243 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 515244 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 515245 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 515246 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 515247 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 515248 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 515249 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 515250 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 515251 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 515252 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 515253 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 515254 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 515255 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 515256 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 515257 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 515258 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 515259 || || 12 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 515260 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 515261 || || 18 de juliol de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 515262 || || 11 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 515263 || || 9 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 515264 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 515265 || || 26 d'agost de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 515266 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 515267 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 515268 || || 12 de setembre de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 515269 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 515270 || || 29 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 515271 || || 3 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 515272 || || 22 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 515273 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 515274 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 515275 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 515276 || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 515277 || || 15 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 515278 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 515279 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 515280 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 515281 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#FA8072
| 515282 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 515283 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 515284 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 515285 || || 30 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 515286 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 515287 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 515288 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 515289 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 515290 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 515291 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 515292 || || 17 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 515293 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 515294 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 515295 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 515296 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 515297 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 515298 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 515299 || || 25 de desembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 515300 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

515301–515400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 515301 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 515302 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 515303 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 515304 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 515305 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 515306 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 515307 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 515308 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 515309 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 515310 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 515311 || || 26 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 515312 || || 17 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 515313 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 515314 || || 14 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 515315 || || 27 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 515316 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 515317 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 515318 || || 5 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 515319 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 515320 || || 2 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 515321 || || 25 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 515322 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 515323 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 515324 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 515325 || || 11 de novembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 515326 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 515327 || || 18 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 515328 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 515329 || || 12 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 515330 || || 7 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 515331 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 515332 || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 515333 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 515334 || || 16 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#FFC2E0
| 515335 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 515336 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 515337 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 515338 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 515339 || || 13 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 515340 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 515341 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 515342 || || 18 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 515343 || || 4 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 515344 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 515345 || || 30 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 515346 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 515347 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 515348 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 515349 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 515350 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 515351 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 515352 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 515353 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 515354 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 515355 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 515356 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 515357 || || 29 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 515358 || || 17 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 515359 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 515360 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 515361 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 515362 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 515363 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 515364 || || 31 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 515365 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 515366 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 515367 || || 9 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 515368 || || 11 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 515369 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 515370 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 515371 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 515372 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 515373 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 515374 || || 27 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 515375 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 515376 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 515377 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 515378 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 515379 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 515380 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 515381 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 515382 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 515383 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#FA8072
| 515384 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 515385 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 515386 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 515387 || || 5 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 515388 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 515389 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 515390 || || 5 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 515391 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 515392 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 515393 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 515394 || || 6 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 515395 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 515396 || || 25 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 515397 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 515398 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 515399 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 515400 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

515401–515500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 515401 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 515402 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 515403 || || 12 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 515404 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 515405 || || 10 d'abril de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 515406 || || 24 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 515407 || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 515408 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 515409 || || 2 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 515410 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 515411 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 515412 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 515413 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 515414 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 515415 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 515416 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 515417 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 515418 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 515419 || || 20 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 515420 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 515421 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 515422 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 515423 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 515424 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 515425 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 515426 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 515427 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 515428 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 515429 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 515430 || || 2 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 515431 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 515432 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 515433 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 515434 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 515435 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 515436 || || 31 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 515437 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 515438 || || 18 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 515439 || || 17 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 515440 || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 515441 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#C2FFFF
| 515442 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 515443 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 515444 || || 1 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#C2FFFF
| 515445 || || 9 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=446 bgcolor=#FFC2E0
| 515446 || || 25 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=447 bgcolor=#C2FFFF
| 515447 || || 26 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=448 bgcolor=#C2FFFF
| 515448 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=449 bgcolor=#C2FFFF
| 515449 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=450 bgcolor=#C2FFFF
| 515450 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 515451 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 515452 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 515453 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 515454 || || 30 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#C2FFFF
| 515455 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 515456 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 515457 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 515458 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 515459 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 515460 || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 515461 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 515462 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 515463 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 515464 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 515465 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 515466 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 515467 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 515468 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 515469 || || 25 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 515470 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 515471 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 515472 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 515473 || || 14 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 515474 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 515475 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 515476 || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 515477 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 515478 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 515479 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 515480 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 515481 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 515482 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 515483 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 515484 || || 9 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 515485 || || 15 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 515486 || || 9 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 515487 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 515488 || || 18 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 515489 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 515490 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 515491 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 515492 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 515493 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 515494 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 515495 || || 6 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 515496 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 515497 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 515498 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 515499 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 515500 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

515501–515600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 515501 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 515502 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 515503 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 515504 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 515505 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 515506 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 515507 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 515508 || || 5 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 515509 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 515510 || || 12 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 515511 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 515512 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 515513 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 515514 || || 12 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 515515 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 515516 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 515517 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 515518 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 515519 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 515520 || || 11 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 515521 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 515522 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 515523 || || 18 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 515524 || || 8 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 515525 || || 17 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 515526 || || 4 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 515527 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 515528 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 515529 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 515530 || || 17 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 515531 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 515532 || || 1 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 515533 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 515534 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 515535 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 515536 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 515537 || || 4 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 515538 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 515539 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 515540 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 515541 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 515542 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 515543 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 515544 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 515545 || || 27 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 515546 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 515547 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 515548 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 515549 || || 27 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 515550 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 515551 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 515552 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 515553 || || 20 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 515554 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 515555 || || 21 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 515556 || || 10 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 515557 || || 6 de juliol de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 515558 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 515559 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 515560 || || 28 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 515561 || || 24 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 515562 || || 22 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 515563 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 515564 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 515565 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 515566 || || 6 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 515567 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 515568 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 515569 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 515570 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 515571 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 515572 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 515573 || || 28 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 515574 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 515575 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 515576 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 515577 || || 26 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 515578 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 515579 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 515580 || || 13 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 515581 || || 20 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 515582 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 515583 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 515584 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 515585 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 515586 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 515587 || || 21 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 515588 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 515589 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 515590 || || 2 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 515591 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 515592 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 515593 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 515594 || || 28 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 515595 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 515596 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 515597 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 515598 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 515599 || || 28 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 515600 || || 29 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

515601–515700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 515601 || || 5 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 515602 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 515603 || || 22 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 515604 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 515605 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 515606 || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 515607 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 515608 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 515609 || || 17 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 515610 || || 4 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 515611 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 515612 || || 5 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 515613 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#FA8072
| 515614 || || 27 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 515615 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 515616 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 515617 || || 6 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 515618 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 515619 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 515620 || || 28 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 515621 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 515622 || || 14 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 515623 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 515624 || || 26 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 515625 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 515626 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 515627 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 515628 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 515629 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 515630 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 515631 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 515632 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 515633 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 515634 || || 1 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 515635 || || 28 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 515636 || || 21 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 515637 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 515638 || || 23 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#FFC2E0
| 515639 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 515640 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 515641 || || 18 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 515642 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 515643 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 515644 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 515645 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 515646 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 515647 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 515648 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 515649 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 515650 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 515651 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 515652 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 515653 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 515654 || || 26 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 515655 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 515656 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 515657 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 515658 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 515659 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 515660 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 515661 || || 16 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 515662 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 515663 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 515664 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 515665 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 515666 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 515667 || || 26 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 515668 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 515669 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 515670 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 515671 || || 27 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 515672 || || 14 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 515673 || || 6 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 515674 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 515675 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 515676 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 515677 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 515678 || || 11 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 515679 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 515680 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 515681 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 515682 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 515683 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 515684 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 515685 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 515686 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 515687 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 515688 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 515689 || || 17 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 515690 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 515691 || || 26 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 515692 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 515693 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 515694 || || 3 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 515695 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 515696 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 515697 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 515698 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 515699 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 515700 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

515701–515800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 515701 || || 14 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 515702 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 515703 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 515704 || || 3 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 515705 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 515706 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 515707 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 515708 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 515709 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 515710 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 515711 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 515712 || || 28 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 515713 || || 1 d'agost de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 515714 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 515715 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 515716 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#C2FFFF
| 515717 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=718 bgcolor=#C2FFFF
| 515718 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || n.a. ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 515719 || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 515720 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#C2FFFF
| 515721 || || 1 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 515722 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 515723 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 515724 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 515725 || || 24 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#C2FFFF
| 515726 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=727 bgcolor=#C2FFFF
| 515727 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=728 bgcolor=#C2FFFF
| 515728 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 515729 || || 9 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#C2FFFF
| 515730 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 515731 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 515732 || || 13 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 515733 || || 30 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 515734 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 515735 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 515736 || || 11 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 515737 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#C2FFFF
| 515738 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 515739 || || 15 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 515740 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 515741 || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#FFC2E0
| 515742 || || 8 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || ATE ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 515743 || || 18 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 515744 || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 515745 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 515746 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 515747 || || 18 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 515748 || || 19 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 515749 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 515750 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 515751 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 515752 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 515753 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 515754 || || 21 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 515755 || || 10 de febrer de 2015 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 515756 || || 21 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 515757 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 515758 || || 23 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 515759 || || 12 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 515760 || || 6 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 515761 || || 11 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 515762 || || 10 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 515763 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 515764 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 515765 || || 28 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 515766 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#FFC2E0
| 515767 || || 13 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS 2 || APOPHA ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 515768 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 515769 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 515770 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 515771 || || 14 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 515772 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 515773 || || 26 d'agost de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 515774 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 515775 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 515776 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 515777 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 515778 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 515779 || || 31 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 515780 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 515781 || || 13 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 515782 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 515783 || || 24 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 515784 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 515785 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 515786 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 515787 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 515788 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 515789 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 515790 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 515791 || || 22 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 515792 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 515793 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 515794 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 515795 || || 3 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 515796 || || 15 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 515797 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 515798 || || 1 de juliol de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 515799 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 515800 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

515801–515900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 515801 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 515802 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 515803 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 515804 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 515805 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 515806 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 515807 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 515808 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 515809 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 515810 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 515811 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 515812 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 515813 || || 25 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 515814 || || 30 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 515815 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 515816 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 515817 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 515818 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 515819 || || 23 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 515820 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 515821 || || 23 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 515822 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 515823 || || 24 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 515824 || || 11 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 515825 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 515826 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 515827 || || 2 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 515828 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 515829 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 515830 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 515831 || || 5 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 515832 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 515833 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 515834 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 515835 || || 30 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 515836 || || 16 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 515837 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 515838 || || 20 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 515839 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 515840 || || 9 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 515841 || || 6 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 515842 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 515843 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 515844 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 515845 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 515846 || || 24 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 515847 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 515848 || || 31 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 515849 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 515850 || || 26 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 515851 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 515852 || || 26 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 515853 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 515854 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 515855 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 515856 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 515857 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 515858 || || 28 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 515859 || || 16 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 515860 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 515861 || || 10 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 515862 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 515863 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 515864 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 515865 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 515866 || || 25 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 515867 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 515868 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 515869 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 515870 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 515871 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 515872 || || 1 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 515873 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 515874 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 515875 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 515876 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 515877 || || 21 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 515878 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 515879 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 515880 || || 2 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 515881 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 515882 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 515883 || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 515884 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 515885 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 515886 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 515887 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 515888 || || 28 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 515889 || || 12 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 515890 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 515891 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 515892 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 515893 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 515894 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 515895 || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 515896 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 515897 || || 2 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 515898 || || 24 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 515899 || || 28 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 515900 || || 24 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

515901–516000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 515901 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 515902 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 515903 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 515904 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 515905 || || 8 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 515906 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 515907 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 515908 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 515909 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 515910 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 515911 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 515912 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 515913 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 515914 || || 19 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 515915 || || 9 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 515916 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 515917 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 515918 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 515919 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 515920 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 515921 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 515922 || || 1 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 515923 || || 3 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 515924 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 515925 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 515926 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 515927 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 515928 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 515929 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 515930 || || 23 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 515931 || || 13 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 515932 || || 24 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 515933 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 515934 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 515935 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 515936 || || 9 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 515937 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 515938 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 515939 || || 9 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 515940 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 515941 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 515942 || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 515943 || || 9 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 515944 || || 28 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 515945 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 515946 || || 26 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 515947 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 515948 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 515949 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 515950 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 515951 || || 22 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 515952 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 515953 || || 1 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 515954 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 515955 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 515956 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 515957 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 515958 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 515959 || || 21 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 515960 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 515961 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 515962 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 515963 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 515964 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 515965 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 515966 || || 20 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 515967 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 515968 || || 5 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 515969 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 515970 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 515971 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 515972 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 515973 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 515974 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 515975 || || 15 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 515976 || || 4 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 515977 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 515978 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 515979 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 515980 || || 28 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 515981 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 515982 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 515983 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 515984 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 515985 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 515986 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 515987 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 515988 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 515989 || || 11 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 515990 || || 12 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 515991 || || 12 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 515992 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 515993 || || 2 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 515994 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 515995 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 515996 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 515997 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 515998 || || 7 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 515999 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 516000 || || 1 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (515001)-(520000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)